

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Golc“ beginnt.

Golc 



Golca 
 Golćar, Rok (* 1985), slowenischer Handballspieler

Golce 
 Golčer, Jure (* 1977), slowenischer Radrennfahrer

Golch 
 Golch, Dinah Marte (* 1974), deutsche Schriftstellerin und Drehbuchautorin

Golcz 
 Golczewski, Frank (* 1948), deutscher Historiker
 Golczewski, Wojciech (* 1980), polnischer Komponist (elektronische Musik und Filmmusik)